Laura Gordano Boyriè (Florida, 31 de mayo de 1980) es una actriz, dramaturga, guionista y directora de teatro uruguaya. 

Emigró a Buenos Aires, Argentina, a los 21 años, donde completó su formación artística. Estudió Dirección de actores y Producción teatral en el Centro Cultural San Martín entre los años 2006 y 2011, instrucción a cargo de Luciano Suardi. Luego, intensificó su formación en el Centro Cultural Abasto y en el Centro Cultural Rojas, donde se formó en actuación y preparación de actores frente a cámaras. También estudió durante 4 años con el actor Lito Cruz en su escuela de teatro. 

Realizó entrenamiento actoral en el Estudio de Alejandro Catalán. Entre los años 2017 y 2019 realizó cursos de entrenamiento actoral en el Centro Cultural Rojas, a cargo del actor Darío Levy. Además, participó del seminario de casting que dicta la directora de casting Eugenia Levin. 

En 2018 participó de las clases del seminario de actuación "A escena tu mejor tú" ,dictadas por la actriz española Adriana Ozores, en Madrid, España. Durante el 2019 realizó el curso "Escenas del cine llevadas al teatro", a cargo de la docente Andrea Giase, en el Centro Cultural San Martín.

Desde que se radicó en Buenos Aires puso en escena 8 obras de su autoría. Su obra "La casa sin puertas" , que aborda el tema de la violencia de género, recibió una invitación especial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para realizar funciones en la Legislatura Porteña y en la Manzana de las Luces. Asimismo, también fue convocada por la Comisión de Mujeres del Club Atlético River Plate para realizar una función especial en el auditorio del club. 

En 2019 fue invitada por las autoridades del Centro Cultural Sábato a poner en escena durante 8 funciones especiales su obra "La casa sin puertas", que aborda el tema de la violencia de género.  

En radio, condujo y produjo de 2016 a 2019 el programa "Mundo Escena", por Radio La Desterrada.

Como intérprete 

 La marquesa de Larkspou Lotions, de Tenesse Williams. 
 La perseguida hasta el catre, de Ana Magniabosco. 
 Romeo y Julieta, de William Shakespeare. 
 La educación de la niña, de Silvia Docampo. 
 Aprobado en castidad, de Luis Peñafiel. 
 El mercader de Venecia, de William Shakespeare. 
 Decir adiós, de Alberto Paredes. 
 La casa sin puertas, de Laura Gordano Boyriè.
 El desafuero, de Laura Gordano Boyrié.
 ¿Querés ser feliz o tener poder?, de Cecilia Propato. 
 Supermercado, de Pablo Dive.

Obras escritas 

 Extremos (2006)
 Esperando a Miguel I (2009)
 Esperando a Miguel II (2010)
 Mente simple (2012)
 Los dignos (2013)
 La casa sin puertas (2013)
 Quirógrafo (2015)
 El desafuero (2017)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Entrevista en la revista Baires Digital, por Angie Pagnotta. 
 La casa sin puertas en el Centro Cultural Sábato
 Entrevista en la Radio La Desterrada, por Mariano Castagneto

Dramaturgas de Uruguay
Actrices de teatro de Uruguay
Directoras de teatro de Uruguay
Nacidos en Florida (Uruguay)